Město hříchu (anglicky Sin City) může být:
 Město hříchu (film) – ghanské mysteriózní drama z roku 2019, scénář a režie Pascal Amanfo
 Město hříchu (Harold Robbins) – kniha Harolda Robbinse z roku 2002